Niemcy:
 Dottingen – dzielnica Münsingen

Zobacz też:
 Ballrechten-Dottingen
 Döttingen